Don Pedro bezeichnet:

 Don Pedro (Schiff), spanisches Frachtschiff
 Don Pedro (Comic), Comic von Helmut Nickel
 New-Don-Pedro-Talsperre, Talsperre in Kalifornien